Itapirapuã ist eine brasilianische Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnern im Bundesstaat Goiás in der Mesoregion Nordwest-Goiás und in der Mikroregion Rio Vermelho. Sie liegt westlich der brasilianischen Hauptstadt Brasília und nordwestlich der Hauptstadt Goiânia.
Itapirapuã ist ein großer Rinder-Produzent.

Geographische Lage 
Itapirapuã hat Gemeindegrenzen im
 Norden mit Britânia und Matrinchã
 Osten mit Goiás Velho
 Süden mit Novo Brasil
 Westen mit Jussara und Santa Fé de Goiás
Die Gemeinde liegt an den Ufern des Rio Itapirapuã, ein rechter Zufluss des Rio Vermelho, und an der brasilianischen Bundesstraße BR-070. Nach Norden zweigt die goianische Staatsstraße GO-070 nach Aruanã ab, welche von Osten her von Goiânia via Itaberaí und Goiás Velho nach Itapirapuâ führt.

Klima, Geographie und Vegetation 
Das Klima ist typisch tropisch mit hohen Temperaturen im Sommer um die 30 °C und starken Niederschlägen. Im Winter herrscht Trockenheit und Dürre.  Die Vegetation ist charakterisiert durch Wald und Savannen.

Siehe auch 
 Mesoregionen und Mikroregionen in Goiás

Einzelnachweise 

Ort in Goiás
Município in Goiás